Tyrannotitan (titã tirânico) é um gênero de dinossauros terópode carnívoro que, apesar do nome similar, não eram relacionados aos tiranossaurídeos, sendo pertencente à família dos carcarodontossaurídeos.

A única espécie descrita na literatura é o T. chubutensis, descoberto por paleontólogos da Argentina na região de Chubut em 2005. Trata-se de uma espécie de grandes proporções que viveu na América do Sul, no período Cretáceo. Seus dentes chegavam a cerca de 25 cm de comprimento. O Tyrannotitan era um dinossauro carnívoro predador de grandes proporções. Este dinossauro viveu há 100 milhões de anos e podia chegar a ter 12 metros de comprimento e 4 metros de altura. Este dinossauro enorme poderia pesar até 7 toneladas sendo parte da tribo Giganotosaurini, sendo portanto um parente muito próximo do Giganotosaurus.

Descoberta e espécies

O Tyrannotitan chubutensis foi descrito por Fernando E. Novas, Silvina de Valais, Pat Vickers-Rich e Tom Rich em 2005. Os fósseis foram encontrados na Fazenda La Juanita, 28 quilômetros a nordeste de Paso de Indios, província de Chubut, Argentina. Acredita-se que eles tenham sido do Membro Cerro Castaño, da Formação Cerro Barcino (estágio Aptiano) entre 112,2 à 121 milhões de anos atrás.

O comprimento desses animais foi estimado em até 11,4 até 12,2 metros. Em 2010, Gregory S. Paul deu estimativas mais altas de 13 metros. Seu peso foi estimado entre 4,9 e 7 toneladas. Outros autores deram uma massa corporal de 4,8 a 5,4 toneladas, com intervalos de 3,6 a 6,7 toneladas.

Descrição

Tyrannotitan era geologicamente o mais velho gigante carcarodontossaurídeo juntamente com o Acrocanthosaurus da América do Norte (ambos encontrados em rochas do Aptiano). Ao contrário de outros carcarodontossaurídeos conhecidos, este animal carecia de pneumaticidade esquelética que se estendia até os centros sacral e caudal. O escápulocoracóide era fundido e muito melhor desenvolvido do que o de Giganotosaurus carolinii, mas os braços eram muito pequenos. A maior parte do eixo da escápula não foi encontrada sendo assim, este animal parece se diferir de outros carcarodontossaurídeos descobertos, pois possuía membros dianteiros proporcionalmente muito menores, semelhante aos tiranossaurídeos. Os dentes do Tyrannotitan também possuem dentículos, os quais são divididos em dois pela presença de uma ranhura. Os dentículos são essencialmente como os próprios dentes e podem ter formado uma superfície de corte adicional, aumentando a capacidade do dente de perfurar a carne. Representam um experimento evolutivo que não levou adiante para descendentes posteriores que tinham os dentes curvos e planos com bordas serrilhadas. Como para se alimentar de uma matança, o Tyrannotitan provavelmente teria sido melhor em tirar a carne de uma carcaça do que esmagar a carne dos ossos.

Classificação 

O cladograma a seguir após Novas  et al. , 2013, mostra a posição de Tyrannotitan dentro da família Carcharodontosauridae. A posição filogenética sugerida por Novas aponta que Tyranotitan é um membro da tribo Giganotosaurini, sendo ligeiramente mais distante que o Mapusaurus do táxon principal da tribo, o Giganotosaurus.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ligações externas 
 
 

Carcharodontosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Sul
Espécies fósseis descritas em 2005